

Дани сећања 

550-е пне.